Formiga — inseto

Geografia
 Formiga (Minas Gerais)
 Morro da Formiga (Rio de Janeiro) 
 Ilhéus das Formigas

Pessoas 
Formiga (futebolista) — futebolista brasileira
Chico Formiga — futebolista brasileiro, atuou no Santos FC e no São Paulo FC

Outros
Formiga Esporte Clube

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de epônimos

zh-yue:Ant